Kaynarca kan verwijzen naar:

 Kaynarca (district), een district in Sakarya, Turkije
 Kaynarca (Maçka), een dorp in Maçka, Turkije
 Kaïnardzja, een plaats in Bulgarije
 Verdrag van Kucuk Kaynarca